

Albumy muzyczne 
Albumy muzyczne o tytule Life:
 Eallin (Life) – album Mari Boine (1996)
 Life – album zespołu The Cardigans (1995)
 Life – album zespołu Dope (2001)
 Life – album DJ-a Andy’ego Huntera (2002)
 Life – album zespołu Inspiral Carpets (1990)
 Life – album rapera KRS-One (2006)
 Life – album zespołu Nelson (1999)
 Life – album piosenkarza Ricky’ego Martina (2005)
 Life – album zespołu Simply Red (1995)
 Life – album piosenkarza reggae Sizzli (2004)
 Life – album zespołu Sly and the Family Stone (1968)
 Life – album zespołu Sigma (2015)
 Life – album zespołu Talisman (1995)
 Life – album zespołu Thin Lizzy (1983)
 Life – album Neila Younga i jego zespołu Crazy Horse (1987)
 Life – album rapera Z-Ro (2002)
 Life – album zespołu ZOEgirl (2001)
 Life - trzeci niezależny album amerykańskiego rapera Yo Gotti

Piosenki 
Piosenki o zatytułowane Life:
 „Eallin” („Life”) – piosenka Mari Boine
 „Life” – piosenka grupy …And You Will Know Us by the Trail of Dead, z albumu So Divided
 „Life” – piosenka Des’ree
 „Life” – piosenka Haddawaya
 „Life” – piosenka Jamelii
 „Life” – singel Any Johnsson, z jej albumu Cuz I Can
 „Life” – piosenka Elvisa Presleya
 „Life” – piosenka Yui

Inne 
 życie (z ang. life) – termin z biologii
 „Life” – czasopismo
 gra w życie (Life) – automat komórkowy
 Life – model Hondy
 Life – konstruktor Formuły 1
 Life – jedna z trzech sieci komórkowych na Ukrainie
 Lee Seung-hyun, znany jako Life - koreański gracz e-sportowy w Starcrafcie II.
 Life – amerykański film fantastycznonaukowy z 2017 roku
 Life – utwór muzyczny Tosze Proeskiego

 The Life

Filmy 
 Życie (oryg. The Life) – film z 1999 z Eddiem Murphym i Martinem Lawrence'em
 The Life – dramat z 2004 wyreżyserowany przez Lynne Stopkewich
 Dziwka (angielski tytuł Whore lub The Life) – hiszpański film fabularny z 2004, znany także pod tytułem The Life
 Life – amerykański film biograficzny z 2015 roku
 Life – amerykański thriller sci-fi z 2017 roku

LIFE 
 LIFE – instrument finansowy Unii Europejskiej

Zobacz też

Przypisy